Тернава — річка в Україні, ліва, подільська притока Дністра

 Тернава — село, Львівська область, Старосамбірський район
 Нижня Тернава — неіснуюче нині село на теперішньому українсько-польському державному кордоні.
 Верхня Тернава — неіснуюче нині село на теперішньому українсько-польському державному кордоні.